Parexillis är ett släkte av skalbaggar. Parexillis ingår i familjen plattnosbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plattnosbaggar
Parexillis